St. Luke’s Protestant Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Luke’s Protestant Episcopal Church (Seaford, Delaware), NRHP-ID 77000400
 St. Luke’s Protestant Episcopal Church (New York, New York), NRHP-ID 82003364